San Emeterio steht für:

 San Emeterio (Bimenes), eine von drei Parroquias in der Gemeinde Bimenes, der Autonomen Region Asturien in Spanien

San Emeterio ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando San Emeterio (* 1984), spanischer Basketballspieler